Cedano ist der Familienname folgender Personen:

 Pablo Cedano Cedano (1936–2018), dominikanischer Geistlicher und Weihbischof in Santo Domingo
 José Cedano, mexikanischer Fußballspieler